El Mesón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Mesón, Veracruz, ort, Tamiahua, 
 Angel R. Cabadas, ort, Veracruz, 
 El Mesón, Michoacán de Ocampo, ort, Tingambato, 
 El Mesón, Guerrero, ort, San Luis Acatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar